Partinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Partinsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Partinsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar